Amerikai Egyesült Államok
 Canyon City (Colorado)
 Canyon City (Oregon)

 Kanada
 Canyon City (Kanada)